Алекса́ндр Си́тников:
 Ситников, Александр Григорьевич (род. 1945) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств.
 Ситников, Александр Семёнович (1923—1994) — советский работник сельского хозяйства, комбайнер, Герой Социалистического Труда (1952).
 Ситников, Александр Фёдорович (1908—1953) — полный кавалер ордена Славы.